Moldovan:
 Felicia Ţilea-Moldovan (* 1967), rumuńska lekkoatletka
 Viorel (Dinu) Moldovan (* 1972), piłkarz rumuński